Dies ist eine Liste der Abkürzungen und Akronyme, die in der klinischen Medizin verwendet werden. Anatomische Akronyme sind in den Lemmata Nomenklatur (Anatomie) sowie Lage- und Richtungsbezeichnungen aufgeführt.

→ Weitere Links zu medizinischen Abkürzungen…

A 
(zum nächsten Buchstaben – B)

zum Buchstabenanfang – A

B 
(zum nächsten Buchstaben – C) . . . (zum Seitenanfang)

zum Buchstabenanfang – B

C 
(zum nächsten Buchstaben – D) . . . (zum Seitenanfang)

zum Buchstabenanfang – C

D 
(zum nächsten Buchstaben – E) . . . (zum Seitenanfang)

zum Buchstabenanfang – D

E 
(zum nächsten Buchstaben – F) . . . (zum Seitenanfang)

zum Buchstabenanfang – E

F 
(zum nächsten Buchstaben – G) . . . (zum Seitenanfang)

zum Buchstabenanfang – F

G 
(zum nächsten Buchstaben – H) . . . (zum Seitenanfang)

zum Buchstabenanfang – G

H 
(zum nächsten Buchstaben – I) . . . (zum Seitenanfang)

zum Buchstabenanfang – H

I 
(zum nächsten Buchstaben – J) . . . (zum Seitenanfang)

zum Buchstabenanfang – I

J 
(zum nächsten Buchstaben – K) . . . (zum Seitenanfang)

zum Buchstabenanfang – J

K 
(zum nächsten Buchstaben – L) . . . (zum Seitenanfang)

zum Buchstabenanfang – K

L 
(zum nächsten Buchstaben – M) . . . (zum Seitenanfang)

zum Buchstabenanfang – L

M 
(zum nächsten Buchstaben – N) . . . (zum Seitenanfang)

zum Buchstabenanfang – M

N 
(zum nächsten Buchstaben – O) . . . (zum Seitenanfang)

zum Buchstabenanfang – N

O 
(zum nächsten Buchstaben – P) . . . (zum Seitenanfang)

zum Buchstabenanfang – O

P 
(zum nächsten Buchstaben – Q) . . . (zum Seitenanfang)

zum Buchstabenanfang – P

Q 
(zum nächsten Buchstaben – R) . . . (zum Seitenanfang)

zum Buchstabenanfang – Q

R 
(zum nächsten Buchstaben – S) . . . (zum Seitenanfang)

zum Buchstabenanfang – R

S 
(zum nächsten Buchstaben – T) . . . (zum Seitenanfang)

zum Buchstabenanfang – S

T 
(zum nächsten Buchstaben – U) . . . (zum Seitenanfang)

zum Buchstabenanfang – T

U 
(zum nächsten Buchstaben – V) . . . (zum Seitenanfang)

zum Buchstabenanfang – U

V 
(zum nächsten Buchstaben – W) . . . (zum Seitenanfang)

zum Buchstabenanfang – V

W 
(zum nächsten Buchstaben – X) . . . (zum Seitenanfang)

zum Buchstabenanfang – W

X 
(zum nächsten Buchstaben – Y) . . . (zum Seitenanfang)

zum Buchstabenanfang – X

Y 
(zum nächsten Buchstaben – Z) . . . (zum Seitenanfang)

zum Buchstabenanfang – Y

Z 
(zum Seitenanfang)

zum Buchstabenanfang – Z
(zum Seitenanfang)

Weblinks 
 Medical Abbreviations DE Handy Wörterbuch von medizinischen Abkürzungen für Android
 Abkürzungslexikon medizinischer Begriffe Über 100.000 medizinische Abkürzungen, Akronyme und Symbole
 med-serv.de Medizinische Abkürzungen
 medizinisches Wörterbuch, Englisch

Einzelnachweise 

Medizin
Abkurzung